Józef Patkowski (1887–1942) – polski fizyk, profesor zwyczajny
 Józef Patkowski (1929–2005) – polski muzykolog, twórca muzyki filmowej